Siemens SXG75 — сотовый телефон третьего поколения (3G стандарт), последний аппарат, выпущенный под брендом Siemens, и первый аппарат компании со встроенным GPS-приёмником.

Описание 
Впервые был анонсирован всему миру 10 марта 2005 года на выставке информационных технологий CeBIT-2005 в Ганновере (Германия), официальный старт продаж в Европе — вторая половина 2005 года (начальная стоимость составила 450 $).

Телефон основан на программно-аппаратной платформе MSM6250, разработанной американской корпорацией Qualcomm. Операционной системой в SXG75 является propriety-Linux, с надстройкой над OS BREW-платформой version: 3.1.3.17 (Binary Runtime Environment for Wireless), на этом же уровне реализована поддержка Java (над BREW), создание интерфейса базировано также на BREW. Центральный процессор — Qualcomm MSM6250, с ядром ARM926EJ-S от компании ARM Ltd., работающим на частоте 146 МГц. Оперативная память — HY18L512320BF-7, тип SDRAM, производитель Qimonda (бывшее подразделение Infineon), объёмом 512 Мегабит (64 Мегабайт). Флеш-память — TH58DYG0AA2XGP5, NAND типа, производитель Toshiba, объёмом 1 Гигабит (128 Мегабайт).

С технической точки зрения, на момент выхода в массы, аппарат очень функциональный, но программная часть оказалась сырой, в результате многие функции были либо урезанными, либо производителю вообще пришлось от них отказаться. Тем не менее, по функциональности аппарат был подобен смартфонам, хотя в Siemens позиционировали его именно как телефон третьего поколения, работающий в UMTS-сетях сотовой связи. В течение 2008 года в условиях полнейшего отсутствия информации по собственно Сименсовским особенностям реализации этой платформы усилиями и кропотливой работой пользователей Siemens SXG75 с новыми BREW-приложениями на борту получил вторую жизнь.

Версии телефона 
Существует несколько версий телефона:

Siemens WOLF5 Prototype — прототип, изготовленный исключительно для настройки и тестирования разработчиками внутри компании. Очень ранние прототипы проекта WOLF5 отличаются от серийного SXG75 как программно, так и аппаратно. Прошивки на ранних прототипах отличаются от прошивки серийных девайсов отсутствием подписи. Все прототипы имеют корпуса как чёрного, так и белого цвета. Внешне некоторые прототипы имеют следующие отличия: немного видоизменённый передний динамик; поменянные местами на клавиатуре между собой кнопки для вызова многозадачности и встроенного браузера; небольшой выемкой сверху на крышке АКБ для более удобной разборки аппарата и извлечения аккумуляторной батареи; более тонким и менее качественным корпусом; наличием штампа «NOT FOR SALE» на наклейке с IMEI-кодом под аккумулятором; сам IMEI-код преимущественно начинается на «0044…», но более поздние прототипы (презентационные модели) имеют и «3572…»; иногда имеют голубую подсветку клавиатуры; билды прошивок начинаются на MMTG, MMTZ, MMSZ, MMTO. Некоторые прототипы работают с USB-кабелями как с DCA-540, так и с DCA-510, а некоторые — только с DCA-510.

На сегодняшний день известно несколько версий прототипов проекта WOLF5, от самых ранних до предсерийных:

Prototype B1 — очень ранние платы, имеющие значительное отличие от серийных, даже не имеют разводки под зарядку батареи, почти ничего не работает, только общее представление о предварительном виде интерфейса, наличие SingleBoot (Emergency mode или Экстренный режим нет в принципе). Оперативная память SDRAM Samsung K4S51323PF-EF1L, объёмом 512 Мегабит (64 Мегабайт), а также флеш-память NAND от компании Samsung K9K1208Q0C на 66 Мегабайт. Внешне имеют плохое качество металлизации на корпусе, отсутствуют традиционные надписи «Siemens» над дисплеем и на задней крышке GSM-антенны и «SXG75» — под дисплеем, а также сам корпус значительно худшего качества, местами просвечивается от собственной подсветки клавиатуры;

Prototype B1+ — очень ранние платы, так же имеющие значительное отличие от серийных, с выводом PIN-контактов на задней стороне платы возле SIM-держателя для подключения JTAG Intarface, но уже имеющие разводки под зарядку батареи, наличие SingleBoot (Emergency mode, или Экстренный режим, нет в принципе). Оперативная память SDRAM Samsung K4S51323PF-EF1L, объёмом 512 Мегабит (64 Мегабайт), а также флеш-память NAND от компании Samsung K9K1208D0C или K9K1208Q0C на 66 Мегабайт. Более ранние версии BREW-платформы — 3.1.3.09, 3.1.3.10 и 3.1.3.11. В этих прототипах имеются частично рабочие предустановленные BREW-приложения: PTT (Walky Talky), Обратный Отсчёт, Записки, Задачи, Редактор картинок, Калькулятор, Конвертер величин;

Prototype B2.2.1 — ранняя плата, но внешне не имеет отличий от серийных, почти все функции работают, но иногда происходят сбои с последующим рестартом телефона, нет возможности войти в пункт меню «Мои файлы», при попытке сделать фото задней камерой — вылет, очень сырой и явно недоработанный вид интерфейса, BREW Version: 3.1.3.11, наличие SingleBoot (Emergency mode, или Экстренный режим, нет в принципе), IMEI-код начинается на «A0044…», а также NAND чип от компании Toshiba на 128 Мегабайт, как и в серийных аппаратах. В этих прототипах также имеются частично рабочие предустановленные BREW-приложения: PTT (Walky Talky), Обратный Отсчёт, Записки, Задачи, Редактор картинок, Калькулятор, Конвертер величин;

Prototype B2.2.2 — ранняя плата, но внешне не имеет отличий от серийных, ранняя версия билда прошивки (SW Build: MMTG-1.0.303), BREW Version: 3.1.3.11, наличие SingleBoot (Emergency mode, или Экстренный режим, нет в принципе), IMEI-код начинается на «0044…»;

Prototype with JTAG Intarface — ранняя большая прототипная монолитная плата, отличается выведенной из корпуса с левой стороны частью платы с размещённым на ней 20-тиPIN’овым коннектором для подключения к JTAG Intarface, предназначенной для быстрой перенастройки телефона разработчиками и последующего тестирования и доработки ПО;

Prototype B2 и B2+ — предсерийные относительно нормальные прототипные платы, практически не имеющие значительных отличий от серийных, более стабильны, все функции работают аналогично серийным экземплярам, наличие MultiBoot, как правило, имеют NAND-чип от компании Toshiba на 128 Мегабайт.

Siemens SXG75 Metallic Black — наиболее распространённая серийная версия телефона, исполненная в традиционном цвете чёрный металлик и белой подсветкой клавиатуры, за что и заслужила наибольшую популярность у поклонников марки. Эта модель была произведена в наибольших количествах.

Siemens SXG75 Metallic White — прямая противоположность предыдущей версии, была исполнена в цвете белый металлик и имела голубую подсветку клавиатуры. Помимо цвета корпуса и подсветки клавиатуры, внешних отличий и внутренних в оформлении интерфейса стандартной темы или чего-либо другого не было предусмотрено производителем. Эта модель выпускалась в более ограниченном количестве, за что и считается более ценной среди остальных.

Siemens SXG75 Orange Blue — отличается от предыдущих версий лишь ярким окрасом корпуса: передняя часть корпуса и задняя верхняя крышка GSM-антенны окрашены в чёрный металлик и отполированы, а алюминиевая накладка снизу на передней части корпуса и крышка АКБ окрашены в ярко-оранжевый цвет, крышка заднего динамика окрашена в ярко-голубой цвет и так же отполированы. Подсветка клавиатуры — белого цвета. Отличий во внутреннем оформлении интерфейса стандартной темы телефона также нет. Эта модель выпускалась в ограниченном количестве, но по задумке производителя официально не является серией Limited Edition и не имеет на корпусе никаких обозначений, традиционно присущих данным сериям.

Характеристики

Похожие модели 
 Motorola E1120
 Sony Ericsson D750i
 Sony Ericsson K608i
 Sony Ericsson W800i
 Sony Ericsson K750i
 Sony Ericsson K600i

Ссылки 
 Обзор GSM-телефона Siemens SXG75 — Полное описание и обзор на сайте mobile-review.com, Виктор Дашкевич, 28 декабря 2005
 Siemens SXG75 — последний Siemens или дополнение обзора, mobile-review.com, Эльдар Муртазин, 26 декабря 2005
 Siemens SXG75: Linux-телефон с поддержкой UMTS и встроенным GPS-навигатором, ferra.ru, 1 февраля 2006

SXG75